Гранха Провиденсија има више значења:

 Гранха Провиденсија (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Провиденсија (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику